Парк Легенд - спортивно-розважальний квартал який знаходитися на території колишнього заводу ім. Лихачова (ЗІЛ) у Москві.

Загальна площа Парку становить 700 000 м². Головними спортивними об'єктами кварталу є:
 Багатофункціональний комплекс ВТБ Льодовий палац - перша в Росії спортивна споруда, куди входять відразу три арени під одним дахом
 Комплекс водного спорту з Олімпійським центром синхронного плавання імені Анастасії Давидової, з відкритим і критим басейнами, фітнес- і SPA-центром
 Перший в Росії Музей хокею
інфраструктура:
 Конгрес-центр з місткістю до 1 000 осіб
 Готель 4 зірки міжнародної готельної мережі
 Діловий центр для розміщення спортивних і профільних структур
 Житловий комплекс: апартаменти і житловий комплекс
 Багаторівневий паркінг на 3 500 місць для паркування
 Житловий комплекс близько 160 000 м²
 Енергоцентр, що забезпечує безперебійну роботу спортивних споруд
 Торгові центри, ресторани, кав'ярні, крамниці, медичний центр, банки, салони зв'язку та інші об'єкти

Посилання 
 Офіційний сайт  

Спортивні споруди Москви